John F. Akers (1906 -  ) foi um botânico  norte-americano .

Ligações externas
  

Botânicos dos Estados Unidos